Chouriço pode referir-se a vários tipos de enchidos, tais como
 Chouriço de sangue
 Chouriço de vinho
 Chouriço de cebola
 Chouriço de ossos
 Chouriço doce
 Chouriço goês
ou ainda a
 Chouriço (objeto) - um rolo fino cheio de serradura ou areia para vedar frestas em portas ou janelas

Desambiguação